И́вонн Брулату́р Шо (; ; встречается также передача фамилии как Скио, Сцио и Шио) — итальянская актриса и фотомодель.

Биография 
Ивонн родилась 1 января 1969 года.

В кино дебютировала в роли Моники в фильме «Ужин с вампиром» в 1988 году. В 90-х работала в основном в США, Франции и Испании в качестве актрисы и модели.

С 12 ноября 2005 года Ивонн замужем за продюсером Стефано Даммикко. У супругов есть дочь — Изабелла Беатриче Даммикко (род.26.07.2008).

Ссылки 
 
 Официальный сайт Ивонн Шо
 Ивонн Сцио на сайте КиноПоиск

Фотомодели Италии